Titel eller Tîtel kan avse:

 Titel – ett ord som vanligen indikerar en persons yrke, sociala position eller status
 Titel (rubrik) – den överskrift eller rubrik som en författare eller skribent ger sitt verk, hela eller delar av det

Geografi

Mauretanien 

 Tîtel, sanddyn, Hodh El Gharbi,

Nigeria 

 Titel (vattendrag),

Serbien 

 Titel, Serbien – en stad i Södra Bačka, Vojvodina, Serbien,